Aldo Ciccolini – pianista italiano naturalizzato francese
 François Ciccolini – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Roy Ciccolini – attore italiano